Fünf Ringe ist Namensbestandteil von
 Five Rings of Moscow, Radrennen in Russland
 Haus zu den fünf Ringen in Goch, Nordrhein-Westfalen.
 Buch der fünf Ringe, japanisches Werk über Kampfkunst
 Legende der fünf Ringe, Rollenspiel

Siehe auch:
 Olympische Ringe